Belinda Treviño (Monterrey, Nuevo León, México, 24 de junio de 1972) conocida simplemente como Bely, es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana.

Biografía 
Bely nació el 24 de junio de 1972 en Monterrey. Es hija de los señores Gerardo Javier Treviño Pérez y Leticia Treviño. A una temprana edad demostró un interés por el canto y el baile. A la edad de 14 años ingreso al grupo de "Las Muñequitas" donde estuvo 5 años como imagen de la televisión.

Más tarde decide abrirse paso por sí misma y con el apoyo de sus padres crea "Belynda y su show"; así mismo ella cursaba la carrera de comunicaciones en la Universidad Regiomontana. 4 años después al terminar su carrera Bely hizo su servicio social dentro de las filas del Canal 6 (México) "la imagen familiar" y al cabo de unos cuantos meses fue contratada para producir el programa “Díselo a misada” y como parte del elenco de la barra cómica y en un abrir y cerrar de ojos el show de Belynda que aun seguía en pie se convierte en un programa matutino el cual abriría la programación del canal 6 a las 7 de la mañana.

Fue tanto el éxito que a la semana se extendió media hora más de 7:00 a 8:00 de la mañana, y es aquí donde nace Beto el primero y el más exitoso de sus 5 personajes con el cual ha hecho una impresionante mancuerna.

Ya que hicieron el programa vespertino no podría seguir llamándose "Abre los ojos con Bely" si no "Buenas tardes con Bely" durando 3 años con este concepto.
Esto da inicio a una nueva era que es lo que ahora conocemos como "El show de Bely y Beto" así completando 18 años de carrera televisiva  siendo el primer programa en su género que logró marcar 24 puntos de rating en la televisión regiomontana colocándose en uno de los mejores programas infantiles. En 2015 dejó la televisión para abrir el canal de Youtube "Bely & Beto", el cual cuenta actualmente con más de 8 millones de suscriptores.

Enlaces externos 

Cantantes de música infantil de México
Presentadores de televisión de México
Cantantes infantiles de México
Cantantes femeninas de México